Буховцев — русская фамилия. Известные носители:

 Буховцев, Александр Никитич (1850—1897) — российский музыковед
 Буховцев, Борис Борисович (1925—1987) — советский педагог-методист